Acquisitie is letterlijk het verkrijgen van iets, of verwijst naar het verkregene. In het bijzonder kan het verwijzen naar:
 Klantenwerving (bijv. warme of koude acquisitie)
 Overname van een bedrijf